Aspiration steht für:

 Aspiration (Lunge), Eindringen flüssiger oder fester Stoffe in die Atemwege („Verschlucken“)
 Aspiration (Sog), Ansaugen fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe, z. B. mit einer Spritze
 Aspirationstest, das Ansaugen vor einer Injektion
 Aspiration (Fördertechnik), Entstaubung von Maschinen und Förderanlagen
 Aspiration (Phonetik), behauchte Aussprache eines Lautes
 (gehoben) alltagssprachlich: zielgerichtete Hoffnung oder eine Bestrebung

Siehe auch: